FA sau Fa poate fi:
 Asociația de Fotbal din Anglia, în engleză The Football Association
 Limba persană, în persană numită farsi, codul ISO 639-1
 Fa, notă muzicală din solfegiu